

Musique 
 Suprême NTM, groupe de rap français composé de JoeyStarr et Kool Shen
 Suprêmes, film biographique français consacré au groupe ci-dessus et prévu pour 2021
 The Supremes, groupe de soul accompagnant Diana Ross
 Supreme, une chanson à succès de Robbie Williams dans l'album Sing When You're Winning

Alimentation 
 Sauce suprême
 Suprême des Ducs
 Le suprême de volaille (suprême de pintade, de poulet, de chapon), un assemblage de morceaux de volaille (filet, manchon, peau).
 Le suprême d'agrume, un quartier d'agrume pelé à vif.

Autres 
 Cour suprême
 Supreme, un comic book
 Supreme, une marque new-yorkaise de vêtements et d'accessoires de mode
 Vermin Supreme, un performance artist et militant anarchiste américain
 HMS Supreme (P252), un sous-marin de la Royal Navy.